Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 1998 war die siebte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 7. bis 17. Mai 1998 in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.

Europameister wurde der Isländer Kristján Helgason durch einen 7:2-Finalsieg gegen den Malteser Alex Borg.

Modus 
Die 48 teilnehmenden Spieler wurden in 8 Gruppen mit jeweils sechs Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1998 bei CueTracker
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1998 bei snooker.org

1998
Europameisterschaft
Billardturnier in Helsinki